

Източници 

Демография
Население на България